Mensen
 Dick Absher (geboren 1944), American Football-speler
 Tessema Absher (geboren 1986), Ethiopisch atleet

 plaatsen
 Absher (Kentucky), Verenigde Staten